La Fédération Royale d'Associations belges d'ingénieurs civils, d'ingénieurs agronomes et de bioingénieurs (FABI) est une association sans but lucratif fondée en 1926, sous la présidence d'honneur du roi des Belges. Cette fédération rassemble quelque 9000 ingénieurs francophones belges membres de leurs associations d'école respectives. Ses activités sont centrées sur la déontologie de l'ingénieur et ses questions éthiques, sur les questions sociales des ingénieurs du secteur privé, sur la défense du titre d'ingénieur, ainsi que sur l'emploi et l'assistance juridique apportée gratuitement aux ingénieurs. De plus, la FABI est membre fondateur et actif du Comité des Ingénieurs Belges (CIBIC) et du Conseil des Associations d'Ingénieurs de cycle long, d'université ou d'école d'ingénieurs, de l'Union Européenne (CLAIU-UE), afin de défendre les intérêts professionnels à l'échelle nationale et internationale.

Associations membres 
A.Ir.Br.: Association Royale des Ingénieurs sortis de l'Université libre de Bruxelles
A.I.G.: Association Générale des Ingénieurs sortis de l'Université de Gand
A.I.Lg.: Association des Ingénieurs sortis de l'Université de Liège
A.I.Lv.: Association des Ingénieurs Civils sortis de l'Université Catholique de Louvain
U.I.Lv.: Union Royale des Ingénieurs Civils sortis de l'Université Catholique de Louvain
A.I.Ms.: Association des Ingénieurs de la Faculté polytechnique de Mons
A.I.M.: Association des Ingénieurs Electriciens sortis de l'Institut électrotechnique Montefiore (ULg)
A.I.A.: Association Royale des Ingénieurs Civils issus de la Faculté Polytechnique de l'École Royale Militaire belge
A.I.Gx: Association Royale des Ingénieurs issus de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux
A.I.A.Lv.: Association des Ingénieurs de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain

Lien externe 
 Site officiel

Organisation professionnelle en Belgique
Organisme fondé en 1926
Association d'anciens élèves
Association royale